Ха-Арава-ха-Тихона () — региональный совет на юге Израиля, располагающийся в Южном Негеве. Административно региональный совет относится к Южному округу Израиля.

История 
В 1976 году региональный совет получил статус регионального совета. Региональный совет «Ха-Арава-ха-Тихона» поддерживает отношения с австралийскими евреями через совместное партнерство с Еврейским агентством.

Население

География 
Ха-Арава-ха-Тихона является частью Сирийско-Африканского разлома и большая её часть находится ниже уровня моря. Среднегодовое количество осадков 30 мм. Летом температура поднимается выше 40 градусов каждый день при очень низкой влажности. Район не подключен к национальной водопроводной сети. Имеются местные скважины, обеспечивающие все потребление.

Состав 
Региональный совет «Ха-Арава-ха-Тихона» занимает площадь 1,512 тысяч дунамов.

В состав совета входят 8 населенных пунктов:

Мошавы
 
 
 Эйн-Яхав
 
 
 
Общинные поселения

Список глав совета 
 Ами Шахам (1976—1978)
 Хилик (Эйзенбаум) Тева (1978—1983)
 Илан Орен (1992—1994)
 Шай Бен-Элиягу (1992—2001)
 Лилах Морган (2001—2007)
 Эзра Рабинс (2007—2012)
 Эяль Блум (2013—2021)
 Меир Цур (2021 — настоящее время)

Примечания